Umami steht für:

 Umami – Geschmacksrichtung
 Shibumi/Umami – süße Geschmacksqualität bei Grüntee